Sandkirche steht für
Mariä Heimsuchung (Aschaffenburg)
St. Maria auf dem Sande in Breslau
Sandkirche Schlitz